Regionalna liga Slavonije i Baranje je predstavljala 4. rang nogometnog natjecanja u SFRJ. Ovo je bila prva sezona kako je osnovana ova liga. Prvak bi se kvalificirao u Jedinstvenu republičku ligu, dok bi posljednjeplasirani ispadali u Slavonsku nogometnu zonu.

Izvori 

 Dragutin Kerže: "Olimpija, simbol Donjega grada 1923. – 2003.", Nogometni klub Olimpija, Osijek, 2003., 

1979-80
1979-80
Slavonija